Die Tweede Divisie 1964/65 war die neunte Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. An ihr nahmen insgesamt 31 Mannschaften teil, die in zwei Gruppen zu 16 und 15 Teams aufgeteilt wurden.

Modus 
Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger spielten den ersten Aufsteiger aus. Der zweite Aufsteiger wurde in einer Aufstiegsrunde zwischen dem verbliebenen Ersten, den beiden Tabellenzweiten, sowie den besten Dritten ermittelt. Das Entscheidungsspiel um den Absteiger zwischen den beiden Tabellenletzten wurde hinfällig, nachdem TSV LONGA freiwillig zu den Amateuren wechselte.

Vereine 
Für die beiden letztjährigen Aufsteiger kamen aus der Eerste Divisie die Absteiger Fortuna Vlaardingen und BVV Den Bosch. Be Quick 1887 und Kooger FC zogen sich letztes Jahr freiwillig in den Amateurbereich zurück. Dafür kam der FC Zaanstreek, der die Lizenz von Kooger erbte. VV Leeuwarden trat unter dem Namen SC Cambuur an. Insgesamt sechs Vereine hatten die Gruppe gewechselt.

Tweede Divisie A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Tweede Divisie B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Play-offs

Meisterfinale 

|}
Cambuur stieg in die Eerste Divisie auf, DFC spielte in der Aufstiegsrunde.

Bester 3. Platz 

|}
Xerxes spielte damit in der Aufstiegsrunde.

Aufstiegsrunde 
Teilnehmer: Der Verlierer des Meisterfinals, die Zweitplatzierten der regulären Saison und der Gewinner Bester 3. Platz.

Spiel um Platz 15 Gruppe B 

|}
TSV LONGA wechselte anschließend freiwillig zu den Amateuren. Daher gab es keine Rückspiel und kein Spiel gegen SV Zwolsche Boys, Letzter der Gruppe A.

Weblinks 
 Tweede Divisie auf RSSSF

1964
Fußballsaison 1964/65